Plaatsen in Polen
 Sumowo (Ermland-Mazurië)
 Sumowo (district Suwałki) - Podlachië
 Sumowo (district Sejny) - Podlachië
 Sumowo (Koejavië-Pommeren)

Overig
 Gromada Sumowo - voormalige gemeente in Polen
 Sumowo, Poolse naam voor het Letse meer Samanis